Меса де ла Авена има више значења:

 Меса де ла Авена (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Авена (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику